

Letteratura
Adelchi – tragedia di Alessandro Manzoni
Adelchi – spettacolo teatrale di Carmelo Bene
Adelchi – melodramma tragico di Giuseppe Apolloni

Onomastica
Adelchi – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Adelchi – principe longobardo associato al trono a re Desiderio (759-774)
Adelchi – principe di Benevento (854-878)